Arcadius kan syfta på flera personer, bland andra:

 Flavius Arcadius (377-408), bysantinsk kejsare
 Arcadius av Antiokia (100-talet), grekisk grammatiker
 Aurelius Arcadius (200-talet), romersk jurist
 Arcadius av Mauretanien (död 302), martyr
 Arcadius (död 437), martyr
 Arcadius av Bourges (död 549), biskop och helgon
 Arkadios II (död 643), monoteletisk ärkebiskop av Cypern
 Arcadius Berglund (1837–1915), svensk militär
 Carl Olof Arcadius (1849–1921), svensk skolman
 Gustaf Arcadius (1864–1950), svensk skolman

Se även 
 Arcadio
 Arkadiusz
 Arkady